Le Bordel des Muses (roman) ou Les neuf pucelles putains, caprices satyriques de Théophile le Jeune, dit aussi Claude Le Petit (1663)
 L'ancien nom de la BD Le Cabaret des muses